Tenisový turnaj ATP Gerry Weber Open 2010 se konal ve dnech 7. - 13. června v německém Halle venku na travnatém povrchu. Odměny činily 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 

 Nasazení na základě žebříčku ATP z 31. května 2010.

{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Roger Federer (finále)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Juan Carlos Ferrero (1. kolo)
| width=50% |
<ol start="5">
 Radek Štěpánek (odstoupil pro nemoc)
 Jürgen Melzer (2. kolo)
<li> Marcos Baghdatis (1. kolo)
<li> Lleyton Hewitt (vítěz)'</ol>
|}

 Jiná forma účasti na turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavního turnaje:
  Andreas Beck
  Nicolas Kiefer
  Mischa Zverev

Následující hráči se do hlavního turnaje probojovali z kvalifikace:
  Rohan Bopanna
  Alexandre Kudrjavcev
  Michail Ledovskič
  Dominik Meffert (jako šťastný poražený)''
  Noam Okun

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

ATP World Tour 2010
Halle Open
Tenis v Německu v roce 2010